Молик (, ) — английская и французская фамилия.

Известные носители:
 Молик, Алисия (род. 1981) — австралийская теннисистка;
 Молик, Бернар (1802-1869) — немецкий скрипач и композитор.